Complot de Latréaumont, complot contre Louis XIV qui se déroula en 1674 ;
 Latréaumont, roman d'Eugène Sue inspiré de ces faits (1838).